Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi d'Amposta, al Montsià

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Ebre

barraca de vinya

cabana

casa

edifici

entitat de població

església

font

granja

masia

muntanya

pont

torre

vèrtex geodèsic

zona humida

Misc 

Amposta
Geografia d'Amposta